Ketewan () bzw. Ketevan (englische Transkription) ist ein georgischer weiblicher Vorname und entspricht dem Namen Katharina.

Namensträgerinnen 

 Ketewan (Heilige)  († 1624), Königin von Kachetien
 Ketewan Andronikaschwili (1754–1782), georgische Adlige und erste Gemahlin von König Giorgi XII. von Kartlien-Kachetien
 Ketewan Arachamia-Grant (* 1968), georgische Schachmeisterin
 Ketewan Geladse (1855–1937), Mutter von Josef Stalin
 Ketewan Lossaberidse (1949–2022), georgische Bogenschützin
 Ketevan „Katie“ Melua (* 1984), georgisch-britische Sängerin, Songwriterin und Musikerin
 Ketewan Swanidse (1880–1907), erste Ehefrau von Josef Stalin

Siehe auch 
 Ketevan (Album), Musikalbum von Katie Melua

Weiblicher Vorname